Aldeia Velha (Avis), een plaats in de Portugese gemeente Avis
 Aldeia Velha (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal